Andreas Burckhardt (* 1958 in Kronberg im Taunus) ist ein deutscher Jazzsaxophonist und Pädagoge.

Andreas Burckhardt studierte von 1985 bis 1989 Jazzsaxophon an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bei Joe Viera, Herb Geller, Martin Classen und Bernd Konrad.

Burckhardt ist als Lehrbeauftragter für Jazzsaxophon und Mitglied der Leitung des Instituts für Jazz und jazzverwandte Musik der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover tätig. Zudem gibt er Workshops für Jazzsaxophon im In- und Ausland.

Seit 2013 ist er Initiator, Konzertveranstalter und musikalischer Leiter der Tonhalle Hannover e.V.

Weblinks 
 Webpräsenz von Andreas Burckhardt
 Tonhalle Hannover

Jazz-Saxophonist
Musiker (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1958
Mann